

События 

 24 июля — император Гао-цзун отрекается в пользу императора Сяо-цзуна.
 1162—1170 — Архиепископ Кентерберийский Томас Бекет.
 До 1162 — Граф Барселоны Рамон Беренгер IV.
 Отделение графства Барселонского от Франции после смерти графа Рамона Беренгера IV.
 1162—1196 — Король Арагона и граф Барселоны Альфонсо II (1152—1196), сын Рамона Беренгария IV.
 Новая осада и взятие Милана войсками Фридриха I. Папа Александр III вынужден бежать во Францию.
 1162—1172 — Король Венгрии Стефан (Иштван) III. Женат на дочери князя Ярослава Осмомысла.
 15 июля — на противовес Иштвану III, Ласло II объявлен королём Венгрии.
 1162—1174 — Король Иерусалима Амори I.
 В Каире власть взял в свои руки визирь Шавар.
 В Шефтларском монастыре (на р. Изар под Мюнхеном, во Фрейзингенском епископстве) начали составлять исторические заметки  по истории Священной Римской империи и соседних стран.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1162 году
 Абд аль-Латиф
 Чингисхан

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1162 году
 Ибн Зухр
 8 апреля — Одон Дейльский

См. также